Шурчинский район () — административная единица в Сурхандарьинской области Узбекистана. Административный центр — город Шурчи.

История 
Шурчинский район был образован в 1935 году. В 1938 году он вошёл в состав Сурхандарьинского округа Бухарской области. С 1941 — в составе Сурхандарьинской области. В 1943 году часть территории района был передана в новый Узунский район

Административно-территориальное деление 
По состоянию на 1 января 2011 года, в состав района входят:
 Город
 Шурчи.
 9 городских посёлков:
 Гармакурган,
 Джайилма,
 Джаркишлок,
 Катта Совур,
 Куштегирмон,
 Тула (Шурчинский район),
 Хушчека,
 Эльбаян,
 Ялти.
 10 сельских сходов граждан:
 имени Ахунбабаева,
 Бахтлитепа,
 Дальверзин (Шурчинский район),
 Джалаир (Шурчинский район),
 Кулдош,
 Сахибкор,
 Совур,
 Шурчи,
 Элабад,
 Янгибазар (Шурчинский район).

Археология 
В Шурчинском районе в плодородной долине Сурхандарьи находится городище Дальверзин-тепе (III—V века).

Примечания